Церковь Варлаама Хутынского:
 Церковь Варлаама Хутынского — церковь в Вологде.
 Церковь Варлаама Хутынского — церковь в Пскове.
 Церковь Варлаама Хутынского — церковь, входящая в комплекс Храма Василия Блаженного в Москве.

См. также 
 Варлаамо-Хутынский монастырь